

Населені пункти та їхні частини

 Гліннік (Ґлінник) — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґлінник — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлінник — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлінник — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Ґлінник — частина села Берест у гміні Криниця-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґлінник — частина села Бачин у гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґлінник — частина села Толвін у гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґлінник — осада в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Примітки